

Videoclipuri muzicale

Filmografie

Televiziune

Web

Spoturi publicitare 

Videografii